Hirsch se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Peter Hirsch
 Allan Hirsch